Внешние планеты — в разных областях астрономии может означать разные группы планет:
 Внешние планеты (то же что и верхние планеты) — планеты, орбиты которых находятся за пределами орбиты планеты, на которой находится наблюдатель. Для земного наблюдателя это Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
 В последние годы под термином Внешние планеты стали также пониматься планеты-гиганты — планеты, находящиеся во внешней области Солнечной системы, то есть Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

См. также

Примечания